Mixed Nuts – film del 1913 diretto da Edward Dillon
 Mixed Nuts – film del 1922 diretto da James Parrott
 Mixed Nuts – film del 1934 diretto da James Parrott
 Agenzia salvagente (Mixed Nuts) – film del 1994 diretto da Nora Ephron
 Mixed Nuts – film per la televisione del 1996 diretto da Will Mackenzie